Welsh voetbalelftal onder 16 (mannen) 
Welsh voetbalelftal onder 16 (vrouwen)